Jack Frost est le nom d'un personnage folklorique, de personnages de fiction et le titre de plusieurs films.

Cinéma 
 1923 : Jack Frost court métrage sorti en 1923.
 1934 : Jack Frost court métrage sorti en 1934.
 1964 : Jack Frost, titre américain d'un film soviétique d'Alexandre Rou, Morozko (Морозко).
 1979 : Jack Frost, téléfilm d'animation musicale diffusé en 1979
 1997 : Jack Frost, comédie horrifique sorti en 1997
 1998 : Jack Frost, film fantastique sorti en 1998
 2000 : Jack Frost 2, suite de la comédie horrifique de 1997
 2012: Les Cinq Légendes, film d'animation de DreamWorks sorti en 2012

Sport
 Jack W. (John) Frost est un joueur de tennis

Personnages 
Outre les personnages de ces œuvres, le nom de Jack Frost est aussi utilisé dans les cas suivants :
 Jack Frost est le nom d'un personnage du folklore anglo-saxon
 Jack Frost est le nom d'un personnage de l'Univers Marvel
 Jack Frost est un des alias de Jack (personnage de la série comics Fables) il a eu droit à son propre spin-off éponyme
 Jack Frost est le nom du personnage principal du manhwa Jack Frost - The Amityville
 Jack Frost est le nom du personnage principal de la série télévisée Inspecteur Frost
 Jack Frost est le nom du méchant principal de Super Noël 3 : Méga Givré (2006)
 Jack Frost est le nom du personnage principal du film Les Cinq Légendes (2012)
 Jack Frost est le nom du tueur de la famille Dorian et le méchant principal du livre L'Étrange Vie de Nobody Owens (2009)
 Jack O Frost est le nom d'un programme informatique dans Dengeki Daisy manga de Koyusuke Motomi

Autres 
 Jack Frost est le nom de la mascotte d’Atlus Ltd, présenté sous forme d'un petit bonhomme de neige au grand sourire vêtu d'un bonnet violet. Il s'agit d'un démon de la série Shin Megami Tensei.
 Jack Frost est un pseudonyme utilisé par Bob Dylan dans le cadre de la production de ses albums récents

Homonymie